A Szúnyogcsípés a Leo és Fred c. magyar animációs sorozat első évadjának 1. epizódja. 1984-ben készült a Pannónia Filmstúdió kecskeméti műtermében. Írója és rendezője Tóth Pál. Ennek az epizódnak a zenéjét részben Zorán szerezte.

Tartalom 
A vidéki kisvárosban a cirkusz plakátosa szorgosan ragasztja ki a Leóról és Fredről szóló hirdetményeket, miközben a hangosbemondó is reklámozza őket és az égen repülőgép húzza a molinójukat. A két barát ezalatt kocsijuk előtt heverészik és a felhőkkel tarkított nyári eget bámulják. Fred később elmegy teát főzni, míg Leo elszenderedik kissé a pázsiton, így nem veszi észre, hogy összecsípik a szúnyogok. Mikor beülne teázni Fred elborzadva látja, hogy Leo telis-tele van piros pöttyökkel. Így nem léphetnek fel, mert a plakátokon az emberek nem egy pöttyös oroszlánt látnak és ez talán ronthat a megjelenésükön is. Valamit muszáj tenni, hisz napokon belül fellépésük lesz. Fred kieszel egy tervet, hogy piros festékkel bepöttyözik a plakátokat. Éjszaka álruhában kisurrannak és gyorsan pöttyöket festenek Leo arcképére minden fellelhető plakáton a városban. Dolguk végeztével nyugovóra térnek, de akkor megint előjönnek a szúnyogok.

Reggel arra ébrednek, hogy Fred is tele lett kiütésekkel, ezért este megint útra kelnek és a plakátokon Fred arcát is kifestik pöttyökkel. Nagyon óvatosnak kell lenniük, mert az utcákat egy rendőr rója, így könnyen lebukhatnak. Visszatérve megint ledőlnek aludni, de harmadnap újabb kínos meglepetés éri őket: Leóról eltűntek a pöttyök, nyilván meggyógyultak a szúnyogcsípés okozta bőrirritációk. Ugyan ez jó dolog, de most így le kell mosniuk a plakátokról a Leó képére festett pöttyöket. A rendőr azonban kis híján nyakon csípi őket, akinek mellesleg szintén kiütéses az arca, mert az éjszakai munka során összecsípték a vérszívók. Negyednapra viszont Fred kiütései is eltűnnek, így megint csak a rendőrrel kell kergetőzniük este, hogy lemoshassák a plakátokat.

Amikor megint aludni mennének Fred észreveszi, hogy egy egész raj szúnyog szállta meg a kocsijukat, így rájönnek végre a piros pöttyök eredetére. Annyi apró kis vérszívó van, hogy nem győzik őket csapkodni. Egész éjjel ébren vannak és egymást figyelik, hogy mikor száll le a másik arcára egy szúnyog, hogy aztán leüthessék és egyenként szabaduljanak meg tőlük. Ám mivel meglehetős erővel sóznak pofonokat egymásra másnap reggelre már holt fáradtan, s az ütésektől bedagadt arccal kénytelenek fellépni a közönség előtt.

Külső hivatkozás 
 Leo és Fred – Szúnyogcsípés az Internet Movie Database-ben 
 Leo és Fred – Szúnyogcsípés a PORT.hu-n 

Leo és Fred (1. évad)